Alexis-Joseph Mazerolle (1826 - 1889), peintre français
 Luc Mazerolle (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien
 Olivier Mazerolle (né en 1942), journaliste français